Ел Чилар има више значења:

 Ел Чилар (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чилар (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чилар, Гранха Порсикола (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чилар (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чилар (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чилар (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чилар (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чилар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чилар (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чилар, Ла Баранка (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чилар (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилар (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилар (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилар (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чилар (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чилар (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилар (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чилар (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чилар (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чилар (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чилар (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чилар (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чилар (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чилар (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чилар (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чилар (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чилар (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику